Het Wereldkampioenschap schaatsen allround 1949 werd op 19 en 20 februari op de ijsbaan in het Bislett Stadion te Oslo gehouden.

Titelverdediger was Odd Lundberg, die in het Olympiastadion in Helsinki wereldkampioen was geworden. Kornél Pajor won zijn eerste titel.

Eindklassement 

  * = met val
  NC = niet gekwalificeerd
  NS = niet gestart
  DQ = gediskwalificeerd

 1949
Langebaanschaatsen in 1949
Schaatsen in Noorwegen
Sportevenement in Oslo
Schaatsen 1949